Осница (Бранка) — река в России, протекает в Псковской области. Устье реки находится в 38 км по левому берегу реки Желчи. Длина реки — 9,7 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Чудско-Псковское без р. Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000312102000027480.

Примечания 

Притоки Желчи
Реки Гдовского района